Mispelsee ist ein Orts- und ein Gewässername:
 Mispelsee, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Jemiołowo im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Mispelsee, Binnensee im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Jemiołowo im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen